Papa Wheelie — панк-рок / хэви-метал-супергруппа, образованная в 1996 году бывшим басистом Metallica Джейсоном Ньюстедом.

Начало группа берет с дружеских отношений между маунтин-байкерами Джейсоном Ньюстедом и владельцем магазина велосипедов Джо Ледезмой. Группа была названа, исходя из увлечений этих двух друзей. В начале проекта Ньюстед играл на барабанах, а мичиганский уроженец Стивен Виг играл на гитаре. Затем Ньюстед принял на себя гитару и вокальные обязанности, в то время как Виг возвратился к ударной установке.

Группа записывает каждую сессию в домашней студии Ньюстеда в Chophouse и сыграла несколько концертов в Bay Area — от открытых барбекю на день рождения своего соседа до местных легендарных рок-клубов Сан-Франциско.

Группа была в нерабочем состоянии из-за травм Ньюстеда, но была возрождена в августе 2011 года после того, как Ньюстед и Виг одновременно просмотрели эпизод с Энтони Боердэйном: No Reservations featuring Kyuss, Queens Of The Stone Age and Desert Sessions founder Josh Homme, который вдохновил на воскрешение Papa Wheelie и в результате группа дала несколько местных шоу в Bay Area — в том числе на открытии Anvil at The Red Devil Lounge and Kyuss Lives в Сан-Франциско 19 ноября 2011 года с The Sword & Black Cobra.

Состав 
 Джейсон Ньюстед — вокал & гитара
 Стивен Уиг — ударные
 Джо Ледезма — бас гитара

Дискография 
 2002 Unipsycho
 2002 Live Lycanthropy

Ссылки 
 PAPA WHEELIE
 Papa Wheelie Media
 Papa Wheelie MySpace Page
 «Live Lycanthropy» Review
 VIDEO: Live From The Chophouse
 «Rituals of Desire» Video 
 Foundrymusic.com Article 
 PAPA WHEELIE RETURNS

Metallica
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Трэш-метал-группы США
Панк-рок-группы из Калифорнии